Ewa steht für:

 Ewa, auf der pazifischen Insel Nauru ein Distrikt im Wahlkreis Anetan Distrikt, im Norden dieses Inselstaates gelegen
 ʻEwa (Hawaii), auf der pazifischen Insel Oʻahu im US-Bundesstaat Hawaii eine Stadt, siehe Liste der Städte in Hawaii
 Energie- und Wasserversorgung Altenburg, Stadtwerke der Stadt Altenburg in Thüringen
 Ewa (Recht), als Rechtswort, gehört zu den Grundbegriffen frühmittelalterlicher Rechtsterminologie und kommt bereits in den Leges Barbarorum vor.
 Ewa (Vorname), polnischer und schwedischer Vorname wie Eva 
 Ewa-Werft, eine ehemalige Bootswerft in Überlingen (Bodensee)
 Forschungsreaktor Ewa, war der erste Forschungsreaktor in Polen und befand sich im Institut für Atomenergie (Instytut Energii Atomowej) in Otwocker Stadtteil Świerk

EWA steht als Abkürzung für:

 Eisenbahn Wien-Aspang 
 Elbe-Weser aktuell, eine deutsche Wochenzeitung
 European Water Association, Sitz in Hennef (Sieg)
 European Waterpark Association e.V., Nürnberg, Interessenverband der Freizeit- und Erlebnisbadbranche, Herausgeber der Zeitschrift EuroAmusement Professional
 European Wrestling Association, österreichische Wrestlingliga, Sitz in Wien
 Encyclopedia of World Art, amerikanische Kunstenzyklopädie (1959–1968)

EWA